Rosti ou Rösti
 Stephan Rosti